

Sigle 
 Vágs Bóltfelag – squadra calcistica delle isole Fær Øer, nota anche come VB Vágur
 VentureBeat – sito di notizie di tecnologia
 Victoria Beckham – ex membro delle Spice Girls e stilista britannica
 Virtual Boy – console della Nintendo
 Visual Basic – linguaggio di programmazione
 Vlaams Belang (ex Vlaams Blok) – partito politico belga
 Vorarlberger Bahn – società ferroviaria austriaca

Codici 
 VB – codice ISO 3166-2:IT della provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Italia)
 VB – designazione degli squadroni della US Navy per Bombing Squadron

Fisica 
 Metodo VB – metodo del legame di valenza (Valence bond)

Targhe automobilistiche 
 VB – targa automobilistica di Vöcklabruck (Austria)
 VB – targa automobilistica di Vogelsbergkreis (Germania)
 VB – targa automobilistica della provincia del Verbano-Cusio-Ossola